Пэт Хили (; род. , Чикаго) — американский актёр.

Биография 
Пэт Хили родился 14 сентября 1971 года в Чикаго. Бывший участник комедийной скетч-группы «The Pretty Okay Ho-Hum Spectacular on Ice!».

Дебютировал в кино в 1997 году. Наиболее известен по ролям в фильмах «Тайны старого отеля» и «Эксперимент «Повиновение»».

Фильмография

Номинации и награды 
 1999 — премия «Национального совета кинокритиков США» в категории «Лучший актёрский ансамбль» («Магнолия»).
 2007 — премия «Grand Jury Award» кинофестиваля в Атланте в категории «Лучший актёр» («Great World of Sound»).
 2010 — премия «Special Jury Award» кинофестиваля в Филадельфии в категории «Лучший актёр короткометражного фильма» («Oil Change»).
 2013 — номинация на премию «Fangoria Chainsaw Awards» в категории «Лучший актёр второго плана» («Эксперимент «Повиновение»»).
 2013 — премия «Audience Award» фестиваля SXSW Film в категории «Midnight Films» («Cheap Thrills»).
 2014 — номинация на премию «CinEuphoria Awards» в категории «Лучший интернациональный дуэт» («Cheap Thrills»).
 2014 — премия «Fright Meter Awards» в категории «Лучший актёр» («Cheap Thrills»).

Примечания

Ссылки